Пи́тер Зе́зель (,  или ; 22 апреля 1965, Скарборо, Онтарио, Канада — 26 мая 2009, Торонто, Онтарио, Канада) — бывший канадский хоккеист сербского происхождения, нападающий. Зезель провел в НХЛ 15 сезонов с 1984 по 1999 годы.

Биография

Игровая карьера 

Питер Зезель был выбран на драфте 1983 года клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз» под общим 41-м номером. Зезель начинал свою карьеру в НХЛ как атакующий игрок, забросив достаточно много шайб в течение первых восьми сезонов. Вторую половину карьеры он провел в основном как игрок, тяготеющий к обороне и отличающийся умением выигрывать вбрасывания.

Зезель вошёл в состав «Филадельфии» в сезоне 1984-85 в возрасте 19 лет, сразу же совершив прорыв: он набрал 61 очко, что стало 5-м показателем для новичков, и сделал 46 результативных передач, установив рекорд для новичков «Филадельфии». Он стал частью молодой команды «Флайерз» (8 игроков основного состава младше 22 лет, и только один Марк Хоу старше 27-ми), удивившей хоккейный мир тем, что смогла дойти до финала Кубка Стэнли, где проиграла «Эдмонтон Ойлерз». Тренером «Филадельфии» в то время был Майк Кинэн, оказавший на Зезеля как игрока наибольшее влияние и ещё не раз пересекавшийся с ним в течение его карьеры.

В своём втором по счету сезоне Зезель смог набрать 54 очка. После этого последовал его статистически лучший сезон 1986-87, в котором он смог забросить 33 шайбы и набрать 72 очка (оба показателя — лучшие в карьере), несмотря на пропуск 9 матчей из-за травмы, продолжая поражать своей зрелой всесторонней игрой. Той весной, набрав 13 очков в плей-офф, он снова помог «Флайерз» добраться до финала Кубка Стэнли, где они снова уступили «Эдмонтону».

По ходу сезона 1988-89 «Флайерз» обменяли Зезеля в «Сент-Луис Блюз» на . В составе «Блюз» Зезель отлично закончил сезон: набрал 70 очков, сделал 49 голевых передач (лучший результат в карьере). В плей-офф он смог забросить 6 шайб и набрать 12 очков в 10 матчах, что стало лучшим показателем среди игроков «Сент-Луиса». Сезон 1989-90 также получился хорошим: 25 голов и 72 очка (повторение лучшего показателя в карьере по количеству очков).

В 1990 году «Сент-Луис» обменял Зезеля в «Вашингтон Кэпиталс» на Джеффа Куртнолла. Его пребывание в «Вашингтоне» был коротким: он успел провести за команду всего 20 матчей, после чего был обменян в свою домашнюю команду — «Торонто Мейпл Лифс» — на Эла Айэфрейти. Из-за травмы он закончил сезон 1990-91 с 40 очками в 52 сыгранных матчах. Следующий сезон также вышел неполным: ещё одна травма, и 49 очков в 64 матчах.

В 1992 году в «Торонто» в качестве нового тренера был приглашен . Этот факт стал поворотной точкой в карьере Зезеля. До этого Зезель проводил много игрового времени в атаке, но Бёрнс, известный своим уклоном в сторону оборонительного хоккея, использовал Зезеля почти всегда только в силовом звене, что безусловно сказалось на его результативности. Вдобавок, его продолжали преследовать травмы. Он пропустил половину сезона 1993-94 из-за продолжающихся проблем со спиной, беспокоивших его на протяжении нескольких последних лет. Несмотря на это, когда Зезель был здоров, он по-прежнему приносил команде много пользы и помог ей дойти до финала Западной Конференции два раза подряд, в 1993 и 1994 годах. Ему также удалось забросить победную шайбу в овертайме первой игры финала Конференции в 1994 году.

Летом 1994 года Зезель был отдан в «Даллас Старз» в качестве компенсации за , которого «Торонто» получил как свободного агента. Его единственный сезон за «Даллас» был омрачен травмой колена, из-за которой он смог сыграть всего 30 матчей и набрать 11 очков. Перед сезоном 1995-96 Зезель вернулся в «Сент-Луис» к своему старому тренеру Майку Кинэну.

После обмена в «Нью-Джерси Дэвилз» в 1997 году карьера Зезеля достигла низшей точки по ходу сезона 1997-98, когда он впервые в карьере был отправлен в фарм-клуб. Он неплохо выступил в клубе АХЛ «Олбани Ривер Рэтс», набрав 50 очков в 35 матчах. Кинэн, возглавивший «Ванкувер Кэнакс», пригласил Зезеля к себе, за что Питер отблагодарил тренера заброшенной шайбой в первой же игровой смене за новую команду. Он был переведен в атакующее звено, в котором его партнёром стал Александр Могильный. В 25 матчах Зезель набрал 17 очков.

Карьера Зезеля внезапно закончилась ближе к концу сезона 1998-99, незадолго до окончания периода обменов. Двухлетняя племянница Питера Джиллиан неизлечимо заболела раком в Торонто, и Зезель попросил руководство «Кэнакс» (которые в тот момент были очень далеки от зоны плей-офф) обменять его в команду Восточной Конференции, чтобы быть ближе к своей семье в этот трудный для них период. Вместо этого генеральный менеджер «Ванкувера»  обменял Зезеля в «Майти Дакс оф Анахайм», самую дальнюю от Торонто команду в НХЛ. Зезель отказался ехать в Анахайм, принял решение завершить карьеру и вернулся домой. На Бурка и руководство «Кэнакс» обрушилась критика со стороны СМИ и общественности, сочувствовавших Зезелю в его непростой жизненной ситуации.

Он завершил карьеру, имея на счету 873 матча, 219 голов, 389 голевых передач и 608 очков.

Помимо хоккея 

В юношестве Зезель подавал большие надежды как футболист, проведя несколько матчей за молодёжную сборную Канады (до 21 года). В начале своей хоккейной карьеры в межсезонье он продолжал играть в футбол. Зезель был задрафтован клубом Североамериканской футбольной лиги «Торонто Близзард», но так и не провел в Североамериканской футбольной лиге ни одного матча. Зезель также в течение короткого периода времени играл за клуб  .

Зезель сыграл небольшую роль в фильме 1986 года «Молодая кровь».

В 1998 году Зезель открыл в Этобико, Онтарио «Хоккейные и спортивные лагеря Питера Зезеля». В лагерях дети и подростки от 5 до 14 лет обучаются играм в хоккей и футбол.

Болезнь и смерть 

В октябре 2001 года Зезель был на грани жизни и смерти от редкого заболевания крови (от которого он в итоге скончался) — гемолитической анемии. Ему удалось поправиться, но в 2009 году его состояние ухудшилось. Он прошёл курс химиотерапии, и ему удалили селезёнку. Вскоре после операции спленэктомии Зезель начал жаловаться на сильные головные боли. Примерно через 12 часов ему была проведена повторная операция, в ходе которой врачи обнаружили кровоизлияние в мозг. Он медленно впадал в кому, и после того, как его органы начали отказывать, был переведен на искусственное поддержание жизни.

Будучи по натуре щедрым человеком, Зезель хотел донировать свои органы. В связи с этим его семья приняла решение прекратить искусственное поддержание жизни, чтобы сохранить органы.

Питер Зезель умер 26 мая 2009 года. Похороны прошли в Сербской Православной церкви Св. Саввы в Миссиссоге, Онтарио. Зезель никогда не был женат и не имел детей.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте The Internet Hockey Database
 Статистика на сайте Hockey-Reference.com
 Биография на сайте Legends of Hockey
 Профиль на сайте NHL.com
 Профиль на сайте hockeydraftcentral.com
 Профиль на сайте Internet Movie Database

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Олбани Ривер Рэтс»
Игроки «Филадельфия Флайерз»
Игроки «Вашингтон Кэпиталз»
Игроки «Сент-Луис Блюз»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Даллас Старз»
Игроки «Нью-Джерси Девилз»
Игроки «Ванкувер Кэнакс»
Хоккейные центральные нападающие